Cordillera peut désigner :

Département de la Cordillera un département du Paraguay
Cordillera (Panama) un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama
Cordillera (genre) un genre de plante de la famille des Chrysobalanaceae